|}

Die Kohlenmagistrale (polnisch Magistrala węglowa) ist eine Eisenbahnstrecke in Polen, die das Oberschlesische Industrierevier sowie die Kohleabbau- und Industriegebiete von Częstochowa und Rybnik mit dem Hafen von Gdynia verbindet. Die wichtigsten Knotenpunkte und Zwischenstationen sind: Herby Nowe, Chorzew Siemkowice, Zduńska Wola Karsznice, Ponętów, Inowrocław und Bydgoszcz-Wschód.

Ihre Fertigstellung im Jahr 1933 bildete zusammen mit dem Bau des Hafens in Gdynia den Abschluss der Bemühungen des nach 1918 wieder entstandenen Polen, sein wichtigstes Industriegebiet auf möglichst direktem Weg mit einem Ostseehafen zu verbinden, ohne vom Deutschen Reich und der Freien Stadt Danzig abhängig zu sein. Seit dem Überfall Deutschlands auf Polen 1939 und der Westverschiebung Polens nach dem Zweiten Weltkrieg hat der nördliche Teil der Strecke zwischen Maksymilianowo bei Bydgoszcz und Gdynia an Bedeutung verloren, da der Verkehr seitdem hauptsächlich wieder über Danzig geführt wird.

Geschichte

Vorgeschichte 
Die Vorstellung der Siegermächte des Ersten Weltkriegs, dass der Hafen der neugeschaffenen Freien Stadt Danzig die Funktion als Hafen des wiedergegründeten Staates Polen erfüllen würde, erwies sich wegen der gegensätzlichen Interessen des Danziger Gemeinwesens und des polnischen Staates von Anfang an als illusorisch. 1921 wurde eine Eisenbahnverbindung vom an der Strecke Stara Piła (Altemühle)–Danzig Langfuhr gelegenen Kokoszki (Kokoschken) nach Gdynia, das an der Strecke Danzig–Lauenburg lag, geschaffen, welche die Verbindung der polnischen Ostseeküste mit dem restlichen polnischen Streckennetz unter Umgehung von Danzig herstellte und vor allem militärischen Zwecken diente. 1924 wurde von der polnischen Regierung der Bau des Hafens in Gdynia und einer leistungsfähigen Eisenbahnverbindung von dort in das polnische Binnenland beschlossen.

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte es innerhalb des Deutschen Reichs eine Eisenbahnverbindung von Oberschlesien nach Danzig gegeben, die über Kreuzburg, Ostrowo, Jarotschin, Gnesen, Hohensalza und Bromberg verlief. Nach der neuen Grenzziehung lag diese Strecke weitgehend in Polen, mit Ausnahme der Ortsdurchfahrt von Beuthen, die 1925 durch die Anlage einer östlichen Umfahrung vermieden wurde, und des sogenannten „Kreuzburger Korridors“, der 1926 durch den Bau der Strecke Kalety–Podzamce abgeschnitten wurde. Diese Maßnahmen waren im Zusammenhang mit dem Deutsch-Polnischen Zollkrieg zu sehen, der es Polen nicht mehr erlaubte, seine Kohle über deutsches Gebiet zu transportieren. 1924 war schon eine polnisch-französische Gesellschaft beauftragt worden, eine direktere Verbindung von Kalety über Wieluń und Opatówek nach Inowrocław zu bauen, was dieser jedoch nicht gelang.

Bau der Strecke 
Durch das Anziehen der Weltkonjunktur ermutigt, beschloss der polnische Staat 1926 den Bau einer durchgehenden Strecke von Oberschlesien nach Gdynia in Eigenregie, deren Kosten durch die Erlöse der Polnischen Staatsbahn gedeckt werden sollten. Vorhanden waren zu diesem Zeitpunkt der Streckenabschnitt von Chorzów Batory nach Herby Nowe und das Endstück der 1921 gebauten Strecke nach Gdynia. Einbezogen wurde ein seit 1872 bestehender Streckenabschnitt von Inowrocław nach Nowa Wieś Wielka und ein Abschnitt der seit 1901 bestehenden Strecke von Kościerzyna nach Kartuzy.

Die Strecke wurde in den Jahren 1928 bis 1930 weitgehend eingleisig fertiggestellt; allerdings mit Ausnahme des Abschnitts Zduńska Wola Karsznice–Inowrocław, der wegen der Weltwirtschaftskrise vom polnischen Staat nicht mehr finanziert werden konnte. Daraufhin wurde zwecks des Baus dieses Abschnitts und des Betriebs der Gesamtstrecke 1931 in Paris die „Compagnie Franco-Polonaise de Chemins de Fer“ (CFPCF; ) ins Leben gerufen, bestehend aus der polnischen Bank Gospodarstwa Krajowego, der französischen Banque des Pays du Nord und dem französischen Unternehmen Schneider et Cie, die den fehlenden Abschnitt 1933 fertigstellte.

Aktueller Zustand 
Bis Maksymilianowo (Maxtal) ist die Strecke elektrifiziert und zweigleisig, aber (siehe Schaubild rechts und Artikel Bahnstrecke Chorzów–Tczew) der Personennahverkehr ist vielfach eingestellt und auf den anderen Abschnitten oft spärlich. Der Abschnitt Gdańsk Osowa–Gdynia Główna wurde 2015 in die PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście integriert. Dazu wurde eine Verbindungsstrecke von Gdańsk Wrzeszcz über den Lech-Wałęsa-Flughafen Danzig nach Gdańsk Osowa gebaut, teilweise auf der alten, zwischenzeitlich stillgelegten Bahnstrecke Gdańsk–Stara Piła.

Siehe auch 
 Bahnstrecke Chorzów–Tczew
 Bahnstrecke Chorzów–Radzionków
 Bahnstrecke Nowa Wieś Wielka–Gdynia

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. A6, B6, C6, D6–7, E7, F7, G7, R21

Weblinks 
 Die Strecke 131 und die Strecke 201 auf www.bazakolejowa.pl

Fußnoten 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Łódź
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien